Сан-Диего Падрес () — профессиональный бейсбольный клуб из Сан-Диего, штат Калифорния, выступающий в Главной лиге бейсбола (МЛБ). Клуб был основан в 1969 году.

История 
В 1969 году «Сан-Диего Падрес» вступил в МЛБ вместе с командой «Монреаль Икспос» (ныне «Вашингтон Нэшионалс»), «Канзас-Сити Роялс» и :en:Seattle Pilots (ныне «Милуоки Брюэрс»). Первым хозяином команды был Конрад Арнольд Смит, известный бизнесмен из Сан-Диего и бывшим владельцем команды «PCL Padres» из Второй Лиги Бейсбола. Их первым тренером стал известный бейсболист Эмиль «Баззи» Баваси, а стадионом — San Diego Stadium. Первый свой сезон команда провалила, набрав 468 очков и заняв последнее место. За 15 лет команда ни разу не поднималась выше четвёртого места в своём дивизионе, пока в 1984 году команда не совершила настоящий фурор, заняв первое место в своём дивизионе и выиграв в плей-офф у «Чикаго Кабс» и выйдя в финал Мировой серии. В финале они встретились с абсолютным лидером сезона «Детройт Тайгерс» и уступили со счётом 1:4.

Через 12 лет, в 1996 году команда выиграла в своём дивизионе, но уступила в первом раунде плей-офф команде «Сент-Луис Кардиналс». Через два года «Падрес» повторили успех двухлетней давности, также улучшив его выходом в финал Мировой серии, в котором они уступили «Нью-Йорк Янкиз» со счётом 4:0.

В 2004 году команда сменила свой первый стадион (сейчас он называется Qualcomm Stadium) на «Петко-парк».

В 2005 и 2006 годах команда вновь выиграла в дивизионе, но два раза подряд проигрывала в первом матче плей-офф. Интересно, что она уступала в первом же раунде одной и той же команде «Сент-Луис Кардиналс».

Талисман 

В настоящее время талисманом клуба является монах. Многие путают, что маскотом клуба является цыплёнок, но это не так. Хоть он и выступает на каждом матче, но не является официальным талисманом команды.

Статистика

Ссылки 
 Официальный сайт команды

Клубы МЛБ
Сан-Диего Падрес